L'île Saint-Paul peut faire référence à :

 l’île Saint-Paul, une petite île canadienne située dans le détroit de Cabot ;
 l’île Saint Paul, une petite île française inhabitée dans le Sud de l'océan Indien ;
 l’île Saint-Paul, une petite île située à Besançon ;
 l’île Saint-Paul, une des îles Pribilof, en Alaska.